Sam Larsson kan syfta på:

 Sam Larsson (politiker) – svensk politiker född 1883, död 1945
 Sam Larsson (fotbollsspelare) – svensk fotbollsspelare född 1993